Columbine steht für:

 Columbine Cascade, Wasserfall in der Teton Range
Columbine (Colorado), eine Stadt im US-Bundesstaat Colorado
 Columbine High School, eine Highschool in der Nähe von Littleton, Colorado, USA, in der der Amoklauf an der Columbine High School stattfand (1999)
 Bowling for Columbine, ein satirischer Dokumentarfilm, der auf das Schulmassaker von Littleton Bezug nimmt (2002)
 Columbine (Band), eine französische Rapgruppe
 Columbine (Album), ein Album der dänischen Sängerin Aura Dione (2008)
 eine Figur des italienisch-römischen Theaters, siehe Colombina

im NRHP gelistete Objekte:
 Columbine (Clark), in Clark, Connecticut, ID-Nr. 07000791
 Columbine Work Station, in Safford, Arizona, ID-Nr. 93000516

Siehe auch:
 Columbina
 Kolumbine
 Colombine